Haidt ist der Name folgender Orte:

 Haidt (Hof), Ortsteil der kreisfreien Stadt Hof (Saale), Bayern
 Haidt (Kleinlangheim), Ortsteil des Marktes Kleinlangheim, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Haidt (Markt Erlbach), Ortsteil des Marktes Markt Erlbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Haidt ist der Name folgender Personen:

 Dieter Haidt (* 1940), deutscher Teilchenphysiker
 Jonathan Haidt (* 1963), US-amerikanischer Professor für Psychologie
 Oliver Haidt (* 1977), österreichischer Schlagersänger
 Volker Haidt (1958–2017), deutscher Musiker und Radiomoderator

Siehe auch:

 Heidt
 Heydt
 Haid
 Hayd
 Heid
 Heyd
 Hide
 Hyde
 Haide
 Heide
 Haiden
 Haydn (Begriffsklärung)